Гриненко Андрій Валерійович (1970) — підприємець, кандидат на пост Президента України 2014. Самовисуванець.
 Гриненко Богдан Андрійович (1995) — український пловець, чемпіон літніх Паралімпійських ігор 2016 року.
 Гриненко Валентина Василівна (1908—1981) — радянський учений в області фізіології рослин.
 Гриненко Віктор (1915) — архітектор.
 Гриненко Галина Олександрівна (1925—2013) — поетеса.
 Гриненко Іван (1882—1952) — агроном, громадський діяч в еміграції.
 Гриненко Максим Омелянович (1921—2016) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1943).

 Гріненко Олена Олексіївна — завідуюча відділу Інституту законодавства Верховної Ради України, заслужений юрист України

Див. також 
 Гриненки

Примітки